Финале УЕФА Лиге шампиона 2011. одржано је 28. маја 2011. на стадиону Вембли у Лондону, што је било прво финале које се на њему одржало, након што је поново изграђен 2007. Било је то 56. укупно финале Европског купа, а 19. финале од када је такмичење поново формирано као Лига шампиона. У финалу су учествовали Барселона и Манчестер јунајтед, што је био њихов други сусрет у финалу, након финала Лиге шампиона 2009. Главни судија меча је био Мађар Виктор Кашаи.

Барселона је доминирала утакмицом, и победила је Манчестер Јунајтед са 3:1 головима Педра, Леа Месија, и Давида Виље. Вејн Руни је постигао гол за Јунајтед који је поравнао резултат на крају првог полувремена.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у Лондону
Фудбал у Енглеској
Фудбал у 2011.